Виктор Крохмаль:
 Крохмаль, Виктор Васильевич (род. 1947) — советский, российский партийный и государственный деятель; Заслуженный экономист Российской Федерации.
 Крохмаль, Виктор Николаевич (1873—1933) — российский политический деятель, участник революционного движения.